De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft 69 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Gerwen
De plaats Gerwen kent 4 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

|}

Nederwetten
De plaats Nederwetten kent 13 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Nuenen
De plaats Nuenen kent 52 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Monument in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Nuenen, Gerwen en Nederwetten